Gracilileia är ett släkte av tvåvingar. Gracilileia ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svampmyggor
Gracilileia